Tack steht für:
 Zügigkeit einer Druckfarbe

Tack ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Tack (1898–1970), deutscher Politiker (SPD)
 Anita Tack (* 1951), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Conrad Tack (1844–1919), deutscher Unternehmer
 Fritz Tack (* 1942), deutscher Politiker (Die Linke)
 Johannes Tack (1874–1934), deutscher Politiker (DVP)
 Kerstin Tack (* 1968), deutsche Politikerin (SPD)
 Konrad Tack (* 1942), deutscher Beamter
 Louise Lake-Tack (* 1944), antiguanische Politikerin, Generalgouverneurin von Antigua und Barbuda
 Pierre Tack (1818–1910), belgischer Politiker der Katholischen Partei
 Stella Tack (* 1995), österreichische Schriftstellerin
 Werner Tack (* 1935), deutscher Psychologe und Hochschullehrer

TACK steht auch für:
 TACK-Supergruppe, ein Archaeen-Taxon.

Siehe auch:
 TAC
 Tak
 Täck
 Tacke
 Tuck